Магистрала 71 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Луизиана, Арканзас, Мисури, Айова и Минесота. Обща дължина 1532,0 мили (2455,5 km), от които най-много в щата Минесота 420,2 мили (676,1 km), а най-малко – в щата Луизиана 221,4 мили (356,2 km).

Магистралата започва в южната част на щата Луизиана, от междущатско шосе , на 45 мили западно от столицата Батън Руж. На протежение от 221,4 мили пресича щата в северозападно направление, като преминава през 4 окръжни центъра, в т.ч. и град Шривпорт. На 32 мили южно от град Тексаркана навлиза в пределите на щата Арканзас и на протежение от 310 мили пресича неговата западна част от юг на север, като преминава през 9 общински центъра, в т.ч. и през град Форт Смит. След това пресича от юг на север западната част на щата Мисури, като преминава през 10 окръжни центъра, в т.ч. и през центъра на град Канзас Сити, където преминава над река Мисури. На 10 мили южно от град Кларинда (щата Айова) навлиза на територията на щата Айова и също пресича неговата западна част от юг на север на протежение от 233 мили, като преминава през 5 окръжни центъра. Последните 420 мили от междущатско шосе 71 са на територията на щата Минесота. Тук около 2/3 от него има посока от юг на север, при град Бъмиджи завива на североизток и след 110 мили завършва на американо-канадската граница при град Интернешънал Фолс. В щата Минесота пътят преминава през 10 окръжни центъра.

От Магистрала 71 на САЩ се отделят 3 вторични магистрали, които също е част от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала  в щата Луизиана, 177 мили (286 km).
 Магистрала  в щатите Арканзас, Оклахома и Тексас, 297 мили (479 km).
 Магистрала  в щатите Арканзас и Луизиана, 214 мили (344 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1